Waldron (Arkansas)
Waldron (Kansas)
Waldron (Michigan)

Desambiguações de topônimos